

События 
 7 ноября — премьера «Рапсодии на тему Паганини» Сергея Рахманинова

Выпущенные альбомы 
 Paris Session (Луи Армстронг)

Родились

Январь 
 1 января
 Азидолла Ескалиев (ум. ) — советский и казахстанский композитор, домбрист, кюйши и музыкальный педагог
 Вадим Коновалов (ум. ) — советский и российский саксофонист и композитор
 3 января — Марина Юрасова (ум. ) — советская и российская актриса кино и оперетт
 7 января — Осип Найдук (ум. ) — советский и украинский актёр и композитор
 16 января —  (ум. ) — американский музыкант, основатель, гитарист и басист группы The Ventures
 24 января — Галина Писаренко (ум. ) — советская и российская оперная и камерная певица (лирико-колоратурное сопрано) и вокальный педагог
 30 января — Тэмми Граймс (ум. ) — американская актриса и певица

Февраль 
 1 февраля — Боб Шейн (ум. ) — американский певец и гитарист, один из основателей группы The Kingston Trio
 7 февраля —  (ум. ) — американский саксофонист
 14 февраля
 Мишель Корбоз (ум. ) — швейцарский дирижёр и музыкальный педагог
 Флоренс Хендерсон (ум. ) — американская актриса и певица
 17 февраля — Аннер Билсма (ум. ) — нидерландский виолончелист
 19 февраля — Пьер Бару (ум. ) — французский актёр, певец и композитор
 23 февраля — Евгений Крылатов (ум. ) — советский и российский композитор и пианист
 28 февраля — Джорджо Гомельский (ум. ) — швейцарский и британский музыкальный менеджер и продюсер грузинского происхождения

Март 
 4 марта — Лайла Халме (ум. ) — финская певица
 9 марта — Михай Волонтир (ум. ) — советский и молдавский актёр, театральный режиссёр и певец
 10 марта — Атанас Косев (ум. ) — болгарский композитор
 15 марта — Рамазан Янбеков (ум. ) — советский и российский певец
 18 марта — Чарли Прайд (ум. ) — американский кантри-музыкант, автор-исполнитель и гитарист
 20 марта — Юрий Димитрин (ум. ) — советский и российский драматург, либреттист и писатель
 23 марта —  (ум. ) — американский музыкант, саксофонист группы Bill Haley & His Comets
 27 марта — Артур Митчелл (ум. ) — американский танцор и хореограф
 29 марта — Мэй Баоцзю (ум. ) — китайский артист, актёр пекинской оперы
 31 марта — Джон Лаудермилк (ум. ) — американский автор-исполнитель

Апрель 
 5 апреля — Стэнли Тёррентайн (ум. ) — американский джазовый тенор-саксофонист
 13 апреля — Зигфрид Маттус (ум. ) — немецкий композитор
 16 апреля — Рамиз Миришли (ум. ) — советский и азербайджанский композитор и музыкальный педагог
 17 апреля — Дон Киршнер (ум. ) — американский музыкальный издатель, продюсер, менеджер и промоутер
 28 апреля —  (ум. ) — греческий певец
 29 апреля — Отис Раш (ум. ) — американский блюзовый певец и гитарист

Май 
 3 мая — Фрэнки Валли — американский певец, вокалист группы The Four Seasons
 6 мая — Нахум Хейман (ум. ) — израильский композитор, музыкант и музыкальный продюсер
 19 мая — Ян Вейн (ум. ) — нидерландский пианист и музыкальный педагог
 20 мая — Нариман Каражигитов (ум. ) — казахский и советский оперный певец (лирико-драматический тенор) и педагог
 25 мая — Евгений Бачурин (ум. ) — советский и российский поэт, бард и художник
 26 мая — Маргарита Галасеева (ум. ) — советская и российская актриса, певица (меццо-сопрано) и музыкальный педагог

Июнь 
 1 июня
 Иосиф Левинзон (ум. ) — советский и российский виолончелист и музыкальный педагог
 Жанна Металлиди (ум. ) — советский и российский композитор и музыкальный педагог
 2 июня —  (ум. ) — американский певец, вокалист групп The Flamingos и The Dells
 5 июня
 Лукас Давид (ум. ) — австрийский скрипач и музыкальный педагог
 Владимир Зозуля (ум. ) — советский и российский дирижёр и музыкальный педагог
 9 июня
 Эрнст Фридрих Зайлер (ум. ) — немецкий и японский пианист
 Джеки Уилсон (ум. ) — американский певец
 13 июня — Виталий Губаренко (ум. ) — советский и украинский композитор и музыкальный педагог
 21 июня — Эдуард Смольный (ум. ) — советский и российский конферансье и режиссёр-постановщик
 29 июня — Тааво Виркхаус (ум. ) — эстонский и американский композитор и дирижёр

Июль 
 15 июля — Харрисон Пол Бёртуистл (ум. ) — британский композитор
 26 июля — Яннис Спанос (ум. ) — греческий композитор и пианист
 30 июля — Андре Прево (ум. ) — канадский композитор и музыкальный педагог

Август 
 14 августа — Юрий Верменич (ум. ) — советский и российский историк джаза, музыкальный педагог, критик и переводчик
 15 августа
  (ум. ) — американский певец и автор песен, основатель и вокалист группы The Famous Flames
 Михаил Златопольский (ум. ) — советский и российский певец и актёр
 18 августа —  (ум. ) — североирландский певец

Сентябрь 
 2 сентября — Сэм Гуден (ум. ) ― американский певец, вокалист группы The Impressions
 3 сентября — Фредди Кинг (ум. ) — американский блюзовый певец, гитарист и автор песен
 7 сентября — Алексей Баташев (ум. ) — советский и российский историк джаза и джазовый критик
 8 сентября — Питер Максвелл Дейвис (ум. ) — британский композитор и дирижёр
 10 сентября — Ларри Сицки — австралийский композитор, пианист и педагог
 19 сентября
 Ганимет Симиджиу Вендреша (ум. ) — албанская балерина и хореограф
 Брайан Эпстайн (ум. ) — британский антрепренёр, менеджер группы The Beatles
 21 сентября
 Леонард Коэн (ум. ) — канадский поэт, писатель, певец и автор песен
 Сюэ Фань (ум. ) — китайский переводчик и музыковед
 24 сентября — Лассе Мортенсон (ум. ) — финский певец, актёр, пианист и дирижёр

Октябрь 
 7 октября — Новелла Матвеева (ум. ) — советская и российская поэтесса, бард и драматург
 17 октября —  (ум. ) — ямайский тромбонист кубинского происхождения
 19 октября — Ева-Мария Хаген (ум. ) — немецкая актриса и певица
 26 октября — Жак Лусье (ум. ) — французский пианист

Ноябрь 
 5 ноября — Лидия Кондратенко (ум. ) — советская и российская оперная певица (меццо-сопрано)
 10 ноября — Юлле Улла (ум. ) — советская и эстонская балерина
 11 ноября
 Дмитрий Блажину (ум. ) — советский и молдавский скрипач, дирижёр и композитор
 Вилли Токарев (ум. ) — советский, американский и российский автор-исполнитель, поэт-песенник и композитор
 17 ноября —  (ум. ) — американский клавесинист, музыковед и дирижёр
 24 ноября
  (ум. ) — испанский композитор
 Свен-Бертиль Таубе (ум. ) — шведский актёр, певец и композитор
 Альфред Шнитке (ум. ) — советский и российский композитор, музыкальный педагог и музыковед

Декабрь 
 15 декабря
  (ум. ) — американский певец, вокалист группы The Temptations
 Кёртис Фуллер (ум. ) — американский джазовый тромбонист
 23 декабря — Клаудио Шимоне (ум. ) — итальянский дирижёр
 27 декабря — Николай Сличенко (ум. ) — советский и российский актёр, театральный режиссёр, певец и педагог
 30 декабря
 Лино Тоффоло (ум. ) — итальянский актёр и автор-исполнитель
 Дел Шеннон (ум. ) — американский певец, музыкант и автор песен

Без точной даты 
 Цзин Тин (ум. ) — гонконгская певица и закадровая вокалистка
 Моше Эфрати (ум. ) — израильский танцовщик и хореограф

Скончались 
 1 января — Благое Берса (60) — югославский композитор и музыкальный педагог
 4 февраля — Юлиус Блок (75/76) — русский предприниматель и филофонист немецкого происхождения
 24 февраля — Пётр Словцов (47) — русский и советский оперный и камерный певец (лирический тенор)
 28 апреля — Чарли Паттон (42/43) — американский блюзовый гитарист
 15 мая — Фома Бобров (69) — русский и советский оперный певец, актёр и режиссёр
 30 мая — Фриц Блумер (74) — швейцарский пианист и музыкальный педагог
 1 июня — Антон Аверкамп (73) — нидерландский певец, дирижёр, композитор, хормейстер, музыкальный педагог и музыкальный критик
 10 июня — Фредерик Дилиус (72) — британский композитор
 15 июня — Альфред Брюно (77) — французский композитор, дирижёр, музыкальный критик и искусствовед
 20 августа — Эмма Бардак (72) — французская певица-любительница (сопрано)
 30 августа — Камилл Антона-Траверзи (76) — итальянский драматург, либреттист и литературный критик
 13 сентября — Серафима Астафьева (57/58) — русская и британская балерина и балетный педагог
 17 сентября — Франческо Баярди (67) — итальянский композитор и пианист
 26 сентября — Иосиф Томарс (67) — русский и советский оперный певец (лирический тенор) и вокальный педагог
 14 октября — Леонид Собинов (62) — русский оперный певец (лирический тенор)
 30 ноября —  (42) — американский поэт-песенник
 без точной даты — Аубакир Акылбайулы (52/53) — казахский советский поэт, певец и музыкант

См. также